Клапалек () — чешская фамилия.

Известные носители 
 Клапалек, Карел (1893—1984) — чехословацкий военачальник.
 Клапалек, Франтишек (1863—1919) — чешский энтомолог.